Марія Шарапова була чинною чемпіонкою, але вирішила того року не брати участі.

Віра Звонарьова виграла титул, у фіналі перемігши Каролін Возняцкі з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw
 Qualifying Draw

Qatar Ladies Open, одиночний розряд
2011